La rivalità calcistica Liverpool-Manchester United, nota anche come North-West Derby (in italiano "Derby del Nord-Ovest"), è la rivalità che oppone le due squadre di calcio più titolate d'Inghilterra, il Liverpool e il Manchester United.

Nonostante non possa essere indicato come un derby vero e proprio secondo i criteri generali (si affrontano squadre di città differenti), nell'immaginario collettivo è divenuto l'incontro più sentito da entrambe le tifoserie, nonché uno dei più famosi a livello europeo e mondiale.

Storia 
Il primo North-West Derby si è disputato sotto forma di semplice amichevole, prima ancora dell'origine dei campionati professionistici; il match si è svolto il 28 aprile 1894 e si è concluso 2-0 in favore del Liverpool.

La vittoria più larga del Liverpool consiste in un 7-0 del 5 marzo 2023, mentre quella del Manchester United è un 5-0 dell'11 settembre 1946. La partita con più gol tra le due formazioni si è disputata il 25 marzo 1908 ed è terminata con il punteggio di 7-4 per i Reds.

Lista dei risultati 
La seguente tabella riporta tutti i risultati ottenuti dalle due squadre in ognuna delle partite ufficiali giocate tra loro (aggiornata al 6 aprile 2023):

Statistiche 
La seguente tabella, aggiornata al 6 aprile 2023, contiene tutti i dati riguardanti gli scontri diretti tra le due squadre in partite ufficiali:

Note

Voci correlate 
 Calcio (sport)
 Derby (calcio)

Collegamenti esterni 
 
 

Liverpool-Machester United
Liverpool-Machester United